Твій Бог Сьогодні П'яний — український реп-гурт з міста Львова. Гурт складається з двох учасників: Руслана і Тараса, які є авторами та виконавцями своїх пісень. У 2019 році гурт випустив свій дебютний альбом «Грязна Дорога».

Творчість гурту 
У листопаді 2017 року гурт Твій Бог Сьогодні П'яний випускає свій перший трек «Поза Лами» у мережі SoundCloud.

1 лютого 2019 року вийшов дебютний альбом під назвою «Грязна Дорога», а 15 травня гурт випустив сингл «Футбольчик»

6 червня гурт презентував свій дебютний кліп на сингл «Вечір перед сном».

У жовтні 2019 колектив випустив свій другий альбом "Вечір перед сном".

Примітки

Посилання 

 
 
Твій Бог Сьогодні П'яний "Вечір перед сном" (2019) 

Музичні гурти Львова
Реп-гурти